Tainter ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Sumner Tainter (1854–1940), US-amerikanischer Instrumentenbauer, Ingenieur und Erfinder
 Joseph Tainter (* 1949), US-amerikanischer Anthropologe und Historiker

Siehe auch:
 Taintor